Sundance hace referencia a varios artículos:

Significado
 Sundance, Danza del Sol

Lugares
 Sundance (Wyoming), pueblo de Estados Unidos.
 Mar de Sundance, mar del Jurásico, hoy desaparecido.

Cine y televisión
 Festival de Cine de Sundance, festival cinematográfico internacional.
 Sundance TV (Latinoamérica), canal de televisión.
 Sundance TV (España), canal de televisión.

Además
 Sundance Kid, delincuente estadounidense.
 Sundance (álbum), del músico Chick Corea.